Abdullah Al-Rashidi – tiratore a volo kuwaitiano
 Ahmad Saad Al-Rashidi – calciatore kuwaitiano
 ʿAlī Amīn al-Rashīdī – terrorista egiziano
 Khalid Mohammad Aaidh Al-Rashidi – calciatore kuwaitiano